Rot Front (fronte rosso in lingua tedesca) può indicare:

 Rot front – abbreviazione di Rotfrontkämpferbund, organizzazione paramilitare associata al Partito Comunista Tedesco
 Rot Front – azienda dolciaria russa
 Rot-Front – villaggio del Kirghizistan
 RotFront – gruppo musicale tedesco